Palazzo Maggi di Gradella – palazzo di Brescia
 Palazzo Maggi Gambara – palazzo di Brescia
 Palazzo Maggi Pizzagalli – palazzo di Castiraga Vidardo
 Palazzo Maggi-Scazzeri – palazzo di Francavilla Fontana